3 miejscowości w Estonii:
 Piiri – wieś w prowincji Sarema, w gminie Muhu
 Piiri – wieś w prowincji Tartu, w gminie Piirissaare
 Piiri – wieś w prowincji Valga, w gminie Hummuli